Ян Ульссон (; 30 марта 1942, Бохуслен, Швеция) — шведский футболист, играл на позиции защитника в клубах «Хальмстад» и «Отвидаберг», и в национальной сборной Швеции.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1961 году выступлениями за команду клуба «Хальмстад», в которой провёл четыре сезона.

Ульссон играл за Отвидаберг в Аллсвенскане в течение 1960-х и 1970-х годов, с командой становился чемпионом Швеции в 1972 и 1973 годах.

Выступления за сборную 
В 1967 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швеции. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 7 лет, провёл в форме главной команды страны 17 матчей.  

В составе сборной был участником чемпионата мира 1974 года в ФРГ.

Достижения

Командные 

  «Отвидаберг»
 Чемпион Швеции (1): 1972, 1973

Примечания

Ссылки 
Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com 
Профиль игрока

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Хальмстад»
Игроки ФК «Отвидаберг»